Krhov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Krhov, Gemeinde im Okres Blansko
 Krhov, Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Krhov u Hrotovic
 Krhov, Ortsteil von Bojkovice, Okres Uherské Hradiště